

Яворово () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Черноочене.
 Яворово () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Чирпан.

Населені пункти та їхні частини
 Яворово — село в гміні Вітково Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Яворово — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Яворово — осада в гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки